Parkinsonia kann bedeuten:

 Parkinsonia (Pflanzen), die Gattung Parkinsonien (Parkinsonia L.) aus der Familie der Hülsenfrüchtler

 Parkinsonia (Ammoniten), die Gattung Parkinsonia Bayle 1878 aus der Ordnung der Ammoniten, siehe z. B. Parkinsonia parkinsoni